

Sigle 

Le sigle ASTRE peut signifier :
 Association des transporteurs européens, un groupement de PME européennes indépendantes, spécialisées dans le transport de marchandises et la logistique.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Un astre est un objet céleste, c'est-à-dire un objet quelconque de l'Univers. Ce terme n'est cependant que rarement utilisé pour les galaxies, les amas d’étoiles ou les nébuleuses.

Culture et société

Astrologie 
 Un astre peut être la Terre, le Soleil, une planète ou une étoile.

Littérature et bande dessinée 
 Astre d'or () est une série de quatre livres-jeux de la collection Un livre dont vous êtes le héros.
 Des astres et des ombres () est un recueil de nouvelles de science-fiction de George R. R. Martin, publié en .
 Des astres pour Iznogoud est le cinquième album de la série de bande dessinée Iznogoud, paru en 1969.
 La Cité et les Astres () est un roman de science-fiction d'Arthur C. Clarke, publié en 1956.
 La Curée des astres () est un roman de science-fiction d'Edward Elmer Smith, paru en 1928.
 L'Orphelin des astres est un album de la série de bande dessinée Valérian et Laureline.

Monuments 
 La chapelle du Vieux-Astre est un monument historique situé à proximité de Sepvigny, dans la Meuse (France).

Sports 
 Les Astres Football Club est un club camerounais de football, fondé en 2002 et basé à Douala.

Traditions 
 Astre béni du marin est un cantique des gens de mer, surtout chanté dans le Pas-de-Calais et sur les côtes bretonnes.

Patronyme 

 Louis Astre (1924-), un enseignant et syndicaliste français ;
 Richard Astre (1948-), un joueur de rugby à XV.